Breeding the Spawn é o segundo álbum de estúdio da banda de death metal Suffocation.

Faixas

Créditos
 Frank Mullen - vocal
 Terrance Hobbs - guitarra
 Doug Cerrito - guitarra
 Chris Richards - baixo
 Mike Smith - bateria

Produção
Produzido por Paul Bagin & Suffocation
Gravação, engenharia e mixagem: Paul Bagin
Masterização: Chris Gehringer

Referências

Álbuns de Suffocation
Álbuns de 1993
Álbuns de death metal